14-й чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 29 сентября по 4 октября 1985 года в пяти городах Нидерландов с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 10-й раз в своей истории и в 8-й раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Нидерланды — страна-организатор;
 СССР, Польша, Болгария, Италия, Чехословакия — по итогам чемпионата Европы 1983 года;
 Франция, Швеция, Румыния, Греция, Испания, Югославия — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 7—12-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Ворбург

 29 сентября: Италия — Греция 3:0 (15:7, 15:9, 15:12); СССР — Швеция 3:0 (15:6, 15:7, 15:1).
 30 сентября: Греция — Швеция 3:2 (15:6, 20:18, 9:15, 11:15, 15:9); СССР — Италия 3:1 (16:14, 15:13, 13:15, 15:12).
 1 октября: СССР — Греция 3:0 (15:10, 15:5, 15:7); Швеция — Италия 3:2 (14:16, 15:8, 15:6, 5:15, 15:13).

Группа В 
Зволле 

 29 сентября: Польша — Румыния 3:0 (15:12, 15:11, 15:6); Чехословакия — Испания 3:0 (15:9, 15:7, 15:7).
 30 сентября: Румыния — Испания 3:1 (15:5, 4:15, 15:9, 15:8); Чехословакия — Польша 3:1 (12:15, 15:13, 15:9, 15:10).
 1 октября: Польша — Испания 3:0 (15:9, 15:9, 15:10); Чехословакия — Румыния 3:1 (15:8, 10:15, 15:12, 15:2).

Группа С 
Хертогенбос 

 29 сентября: Франция — Болгария 3:0 (15:11, 15:8, 15:1); Нидерланды — Югославия 3:1 (16:14, 15:10, 13:15, 15:12).
 30 сентября: Болгария — Югославия 3:0 (15:9, 15:7, 15:4); Франция — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:5, 15:2).
 1 октября: Франция — Югославия 3:1 (15:9, 16:14, 9:15, 15:13); Болгария — Нидерланды 3:2 (15:13, 6:15, 6:15, 15:10, 15:13).

Классификационный раунд 
Гронинген 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 1 октября: Греция — Румыния 3:1 (15:7, 10:15, 16:14, 19:17); Швеция — Югославия 3:0 (15:8, 15:7, 15:7); Нидерланды — Испания 3:2 (5:15, 15:9, 15:9, 9:15, 15:4).
 2 октября: Греция — Испания 3:0 (15:11, 15:4, 15:13); Румыния — Югославия 3:0 (15:4, 15:7, 15:1); Швеция — Нидерланды 3:0 (15:8, 15:12, 15:10).
 3 октября: Нидерланды — Греция 3:0 (15:11, 15:7, 15:6); Румыния — Швеция 3:2 (3:15, 10:15, 15:9, 15:10, 15:10); Югославия — Испания 3:1 (17:15, 15:13, 13:15, 15:10).
 4 октября: Греция — Югославия 3:0 (15:12, 15:7, 15:5); Швеция — Испания 3:1 (15:13, 15:6, 11:15, 15:11); Румыния — Нидерланды 3:1 (15:5, 5:15, 15:13, 15:6).

Финальный этап 
Амстердам 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 1 октября: СССР — Чехословакия 3:0 (15:8, 15:10, 16:14); Франция — Польша 3:1 (15:10, 16:14, 7:15, 15:6); Болгария — Италия 3:2 (15:8, 13:15, 15:11, 13:15, 15:8).
 2 октября: Чехословакия — Франция 3:1 (16:14, 18:16, 15:17, 16:14); СССР — Болгария 3:1 (15:9, 15:6, 13:15, 15:1); Польша — Италия 3:0 (15:12, 15:12, 15:8).
 3 октября: Чехословакия — Болгария 3:0 (15:7, 15:6, 15:3); СССР — Польша 3:0 (15:6, 15:8, 15:7); Франция — Италия 3:1 (15:4, 15:5, 12:15, 15:10).
 4 октября: Польша — Болгария 3:2 (15:9, 15:12, 14:16, 8:15, 15:8); Чехословакия — Италия 3:1 (15:11, 15:17, 15:11, 15:11); СССР — Франция 3:0 (15:4, 15:6, 15:12).

Итоги

Положение команд

Медалисты 
 : Вячеслав Зайцев, Александр Савин, Юрий Панченко, Владимир Шкурихин, Валерий Лосев, Александр Сороколет, Сергей Грибов, Олег Смугилёв, Альберт Дилленбург, Ярослав Антонов, Александр Иванов, Раймонд Вилде. Главный тренер — Вячеслав Платонов.

 : Павел Барборка, Пржемысл Блаха, Милан Черноушек, Гельмут Ямка, Зденек Калаб, Кирил Крейчи, Бронислав Микиска, Йозеф Новотны, Иван Струменски, Ярослав Шмид, Штефан Хртянски, Игор Преложны. Главный тренер — Карел Лазничка.

 : Пьер Безо, Филипп Блэн, Эрик Бувье, Лионель Дево, Ален Фабиани, Стефан Фор, Жан-Марк Жюрковис, Эрве Маззон, Жан-Батист Марслуфф, Жан Орнен, Бертран Фет, Лоран Тийе. Главный тренер — Жан-Марк Бушель.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1985 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Сентябрь 1985 года
Октябрь 1985 года
Чемпионаты Европы в 1985 году
Международные соревнования по волейболу в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1985 году